Contaminación biológica puede referirse a:

 Los desechos orgánicos, conjunto de desechos biológicos (material orgánico) producidos por los seres humanos, ganado, y otros seres vivos.
 La contaminación genética, flujo genético no controlado hacia una población salvaje.
 La contaminación interplanetaria, posible forma de contaminación biológica de un cuerpo planetario por una sonda o nave espacial, ya sea de forma intencional o no.
Riesgos:
Enfermedades: Fiebre, dolor de cabeza, anemia, alergia, intoxicación aguda